Натуральне число 200
 200 рік до нашої ери
 200 рік нашої ери